Ви́ктор Цыганов:
 Цыганов, Виктор Викторович (1896—1944) — советский военачальник.
 Цыганов, Виктор Иванович (1932—2015) — советский профсоюзный деятель, председатель Калининского (Тверского) областного совета профсоюзов (1987—1992), народный депутат СССР, член Верховного Совета СССР.